Соревнования по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх впервые появились на играх 1984 года в Лос-Анджелесе и с тех пор ежегодно включались в программу каждых последующих Игр. В декабре 2022 года Международный олимпийский комитет разрешил выступать в в соревнованиях по синхронному плаванию мужчинам. 

Первоначально соревнования проходили среди солисток и дуэтов, на летних Олимпийских играх 1996 в Атланте они были заменены командами, и на следующих летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее дуэты были возвращены. В этом виде спорта разыгрываются 2 комплекта наград.

Соревнования

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

Команды

Дуэты

Солистки 
Курсивом выделены результаты спортсменок, не прошедших квалификацию, так как результаты, показанные там, не являются окончательными, и в финале проходило новое распределение мест.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по синхронному плаванию

Примечания

Ссылки 
 Синхронное плавание на Олимпийских играх  

Синхронное плавание на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх